Světlá ist der Name

mehrerer Orte in Tschechien
 Světlá, Gemeinde im Okres Blansko
 Světlá nad Sázavou, Stadt im Okres Havlíčkův Brod
 Světlá pod Ještědem, Gemeinde im Okres Liberec
 Světlá, Ortsteil von Hartmanice,  Okres Klatovy
 Světlá, Ortsteil von Lhota pod Hořičkami, Okres Náchod
 Světlá, Ortsteil von Louňovice pod Blaníkem, Okres Benešov
 Světlá, Ortsteil von Slaná, Okres Semily
 Světlá, Ortsteil von Studená u Telče, Okres Jindřichův Hradec
 Světlá, Ortsteil von Světlá Hora, Okres Bruntál
 Světlá, Ortsteil von Žďár nad Orlicí, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Světlá, Ansiedlung von Kořenov, Okres Jablonec nad Nisou

 Dolní Světlá (Mařenice), Ortsteil von Mařenice, Okres Česká Lípa
 Dolní Světlá, Ortsteil von Pojbuky, Okres Tábor
 Dolní Světlá, Wüstung auf den Fluren von Malšín, Okres Český Krumlov
 Horní Světlá (Mařenice), Ortsteil von Mařenice, Okres Česká Lípa
 Horní Světlá, Ortsteil von Bradáčov, Okres Tábor
 Horní Světlá, Wüstung auf den Fluren von Malšín, Okres Český Krumlov

 Světlá Hora, Gemeinde im Okres Bruntál
 Světlá, tschechisches Exonym für Zwettl, Österreich

von Personen
 Karolína Světlá (1830–1899), tschechische Schriftstellerin

von Bergen
 Světlá (Riesengebirge) (Lichte Höhe, 1244 m), Berg im Riesengebirge
 Světlá (Erzgebirge) (Glanzberg, 881 m), Berg im Erzgebirge

von Gewässern
 Světlá (Kalte Moldau), rechter Zufluss zur Kalten Moldau in Tschechien
 Světlá/Zwettlbach (Große Mühl), linker Zufluss zur Großen Mühl in Tschechien und Österreich